Sebastian Polter, né le  à Wilhelmshaven, est un footballeur allemand qui joue au poste d'attaquant à Schalke 04.

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du VfL Wolfsburg
Joueur du 1. FC Nuremberg
Joueur du 1. FSV Mayence 05
Joueur du 1. FC Union Berlin
Joueur du Fortuna Sittard
Joueur du VfL Bochum
Joueur du FC Schalke 04
Naissance en avril 1991
Naissance à Wilhelmshaven